Die Scottish Football League Division Two wurde 1921/22 zum 23. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 23. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1921/22 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient, ab der Saison 1971/72 die Tordifferenz. Die Meisterschaft gewann Alloa Athletic, das sich den Aufstieg in die Division One sicherte. Dundee Hibernian und der FC Clackmannan zogen sich am Saisonende zurück.

Die Saison war die erste nach Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918. Die übergeordnete Division One wurde im Gegensatz zur Division Two nicht unterbrochen.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1921/22 bei statto.com

Fußballsaison 1921/22
1921 22